Niemcy:
 Metzendorf – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Georg Metzendorf – niemiecki architekt